Куйтуга́йський сільський округ (, ) — адміністративна одиниця у складі Іргізького району Актюбинської області Казахстану. Адміністративний центр — село Кумтогай.

Населення — 1105 осіб (2009; 1203 в 1999).

Склад 
До складу округу входять такі населені пункти:

Примітки 

Сільські округи Іргізького району